Sezon łotewskiej ekstraligi był rozgrywany na przełomie 2015 i 2016 roku. Był to 35. sezon rozgrywek mistrzostw Łotwy w hokeju na lodzie. Tytułu mistrzowskiego bronił klub HK Mogo, który w finale poprzedniej edycji pokonał HK Kurbads 4:2. 

Sezon zasadniczy rozpoczął się 5 września. Wystartowało w nim 7 klubów, które rozegrały 30 kolejek spotkań. Najlepszą drużyną została drużyna HK Liepāja, która zdobyła 70 punktów. Najlepiej punktującym zawodnikiem był Māris Diļevka zdobywca 54 punktów za 23 gole i 31 asyst. Królem strzelców został Edgars Lipsbergs z HK Mogo za zdobycie 41 goli.

Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna HK Liepāja zwyciężając w finale play-off HK Kurbads 4:3.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza rozpoczęła się 5 września 2015, a zakończyła się 2 marca 2016 roku. W sezonie zasadniczym uczestniczyło w 7 drużyn, które rozegrały 30 spotkań.

Tabela 

Legenda:       = Awans do półfinału ligi
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało sześć najlepszych drużyn rundy zasadniczej. Zwycięzca i drugi w tabeli zespół w sezonie zasadniczym rozpoczęły rywalizację od półfinału. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach toczyła się do trzech meczów wygranych, zaś rywalizacja w finale do czterech zwycięskich spotkań.

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie na Łotwie
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 na Łotwie
2016 na Łotwie